Iltschew oder Ilchev  ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Iltschew (1953-), Historiker und Dozent
 Stanimir Iltschew (1953-), Politiker